Palace (1985), Franse film van Edouard Molinaro uit 1985
 Palace (1988), Franse televisieserie uit 1988
 The Palace (2008), Britse dramatische televisieserie van Metin Hüseyin en Maurice Phillips uit 2008
 The Palace (2010), Nederlandse korte film van Ruud Satijn uit 2010
 ThePalace, visuele chatwereld opgebouwd uit losse servers
 The Palace of Auburn Hills, ook aangeduid als The Palace, sportcomplex in Michigan (VS)
 Pałac, vertaald als The Palace in 1991, een boek van Wiesław Myśliwski
 Palace (Utrechtse bioscoop), voormalige bioscoop in de stad Utrecht
 Palace (ook Palace Brothers, Palace Music,...), pseudoniemen van Will Oldham
 Palace (band), een Britse band

Zie ook 
 Cinema Palace (doorverwijspagina)
Crystal Palace (doorverwijspagina)